Easy Virtue (toneelstuk), een toneelstuk van Noel Coward
Easy Virtue (1928), een film uit 1928
Easy Virtue (2008), een film uit 2008